Jacek Najder ist der Name folgender Personen:

* Jacek Najder (Diplomat) (* 1960), polnischer Diplomat
 Jacek Najder (Politiker) (* 1978), polnischer Politiker (Ruch Palikota)